Reutebach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil in Baden-Württemberg:

Gewässernamen:
 Reutebach (Brauner Bach), linker Zufluss des Braunen Bachs in Holenstein, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall
 Reutebach, Unterlaufname des Klingler-Weiherbachs ab Ortmann, linker Zufluss der Eschach (zur Unteren Argen) bei Reute, beide Orte zum Ortsteil Ratzenried, Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg
 Reutebach (Eschelbach), rechter Zufluss des Eschelbachs bei Siebenknie, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis
 Reutebach (Killingerbach), linker Zufluss des Killingerbachs (zur Röhlinger Sechta) bei Killingen, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis
 Reutebach (Krempelbach), rechter Zufluss des Krempelbachs (zum Kocher) bei Seifertshofen, Gemeinde Eschach, Ostalbkreis
 Reutebach (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach bei der Eichenmühle, Gemeinde Fleischwangen, Landkreis Ravensburg
 Reutebach (Rankach), linker Zufluss der Rankach (zur Wolf oder Wolfach) in Rankach, Gemeinde Oberwolfach, Ortenaukreis
 Reutebach (Riedgraben), rechter Zufluss des Riedgrabens (zur Biber) im Binninger Ried bei Seeweiler, Gemeinde Hilzingen, Landkreis Konstanz
 Reutebach, anderer Name des Oberlaufs Altbach des Zähringer Dorfbachs (zum Schobbach, zur Glotter) bis Zähringen, kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau

 Götzenreutebach, rechter Zufluss der Blinden Rot bei Wilflingen, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Kaltereutebach, linker Zufluss des Reichenbachs (zur Fils) bei Hegenlohe, Gemeinde Lichtenwald, Landkreis Esslingen

Ortsnamensbestandteil:
 Hasengartenhof (Reutebach) oder Hasgartenhof (Reutebach), Hof in der Gemeinde Gundelfingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Wildengrundhof (Reutebach) oder Wildengrundhof, Hof in der Gemeinde Gundelfingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Siehe auch:
 Reutbach
 Reutibach
 Reutegraben
 Reutenbach